Unidade lógica e aritmética
Universidade dos Andes (Venezuela)

Desambiguações de siglas